Rossija – linie lotnicze
 Rossija – rosyjski samochód pancerny
 Rossija – rosyjski krążownik pancerny
 Rossija – stadion w Kirowie
 Rossija – hotel w Moskwie

Zobacz też 
 Rossija 1, Rossija 2, Rossija 24, Rossija K – rosyjskie stacje telewizje